BLF peut faire référence à :

 , une force armée formée pendant la guerre de libération du Bangladesh pour lutter contre le Pakistan en 1971 ;
 .
 Black First Land First un parti politique sud-africain.